Koholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koholm (Brändö, Åland), 
 Koholm, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar